Osoby:
 Karl Pinkau – niemiecki polityk
 Klaus Pinkau – niemiecki fizyk

Inne:
 Pinkau – historyczna nazwa rzeki Pinka